Das Tokyo Darts Masters war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 6. bis zum 7. Juli 2016 zum zweiten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) in der Kokuritsu Yoyogi Kyōgijō in Tokio veranstaltet. Es war das vierte Event der World Series of Darts 2016.

Titelverteidiger Phil Taylor, der im Vorjahr Peter Wright mit 8:7 legs im Finale besiegen konnte, wurde von Gary Anderson abgelöst, der im Finale mit einem 8:6-Sieg in legs gegen Michael van Gerwen die  Oberhand behielt.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den 6 bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit, 2 Wildcard-Spielern und 8 zusätzlichen lokalen Qualifikanten zusammen. Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste war Grundlage für die Setzliste.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 6. Juli statt. Spielmodus war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale, die alle am 7. Juli ausgetragen wurden, wurden im best of 15 legs-Modus gespielt.

Preisgeld 
Das Preisgeld für das Tokyo Darts Masters wurde nicht offiziell bekannt gegeben.

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, werden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Tokyo Darts Masters 2016 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:
 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 3. Januar 2016; nach der PDC World Darts Championship 2016 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 2 Wildcard-Teilnehmer
 zusätzlich 8 weitere lokale Qualifikanten

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Adrian Lewis
  Phil Taylor
  Peter Wright
  James Wade

Wildcard Teilnehmer 
  Raymond van Barneveld
  Dave Chisnall

Lokale Qualifikanten 
  Keita Ono
  Haruki Muramatsu
  Masahiro Hiraga
  Seigo Asada
  Masumi Chino
  Tsuneki Zaharias
  Shintaro Inoue
  Chikara Fujimoro

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 

Tokyo Darts Masters
Sportveranstaltung in Shibuya
World Series of Darts 2016